Евгений Анатольевич Богатырёв (род. 24 июля 1956 года, Бугуруслан, Оренбургская область, РСФСР, СССР) — директор Государственного музея А. С. Пушкина с 1990 года. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002). Почётный член Российской академии художеств (2017)

Биография 
Родился 24 июля 1956 г. в городе Бугуруслане Оренбургской области.

В 1977 году окончил культурно-просветительский факультет Московского государственного института культуры, по специальности – режиссер. В 1991 году — Московский социально-политический институт. В 2011 году присуждена учёная степень кандидата культурологи. Начиная с августа 1977 г. работал старшим инструктором Всесоюзного дома народного творчества Министерства культуры СССР. С ноября 1977 года по май 1979 года служил в рядах Вооруженных сил СССР (Ансамбль песни и пляски Советской Армии «Красная Звезда»).

После службы в армии поступил на работу во Всесоюзный научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы Министерства культуры СССР, где работал в должности заведующего отделом кино-фотоискусства. С ноября 1990 года назначен на должность директора Государственного музея А. С. Пушкина, где работает по настоящее время.

С 1992 года — член Международного совета музеев, с 2001 года — член президиума Международного совета музеев, член президиума Союза музеев России. Действительный член Международной академии наук о природе и обществе, член президиума Европейского общества культуры, член Общественного совета города Москвы, член учёных советов сообществ восьми музеев Москвы и России.

Избирался в Госдуму по списку «Единой России» в 2021 году. Избран не был, но ему был передан депутатский мандат Владимира Машкова. От депутатства отказался.

Награды 
 Орден Почёта (13 ноября 2009 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Дружбы (27 июня 2017 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (17 марта 1997 года) — за заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного музейного дела.
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Орден Креста за заслуги в области культуры Польской Республики.
 Юбилейная медаль «200-летия Ф. И. Тютчева».
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (18 ноября 2004 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2001 года (10 июня 2002 года) — за развитие лучших традиций музейного дела в Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское», в Государственном музее А.С.Пушкина в г. Москве.
 Лауреат Всероссийской литературной премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова 2018 года — за вклад в культурно-просветительскую деятельность Пензенского края.
 Почетный знак «За заслуги перед музейным сообществом» (Союз музеев России, 14 ноября 2019 года)

Примечания 

 

Директора музеев СССР
Директора музеев России
Почётные члены РАХ